ayb – codice ISO 639-3 della lingua ayizo gbe